A Walk To Remember – dosł. z ang. Spacer ku pamięci lub Pamiętny spacer
 Oryginalny tytuł książki Jesienna miłość Nicholasa Sparksa (1999)
 Oryginalny tytuł filmu Szkoła uczuć (2002), będącego adaptacją filmową powyższej książki